Ej att förväxla med Karlsviks Industrier, ett något senare grundat gjuteriföretag i samma område.
Karlsviks Fabriker var ett textilföretag på Kungsholmen i Stockholm.

Karlsviks Fabriker grundades 1857 av  Karl Heinemann och gjorde först tunna tyger och senare ylletyger. Det blev en av Stockholms största industrier och hade 1870 360 anställda. Tillverkningen lades ned 1877.

Carl Frans Lundström var chef för företaget1863–80.

Se även
Karlsviks Industrier

Källor
Fastigheten Gjuteriet1

Kungsholmen
Ej längre existerande svenska textilföretag
Ej längre existerande företag i Stockholms kommun